Teòfanes (historiador), historiador romà d'Orient 
 Teòfanes Isàuric, Teòfanes Isaaci o Teòfanes el Confessor, historiador romà d'Orient 
 Gneu Pompeu Teòfanes, historiador i polític romà
 Teòfanes Cerameu, arquebisbe de Tauromenium a Sicília en temps de Roger (1129 - 1152).
 Teòfanes Nonne, escriptor de medicina romà d'Orient que va viure al .
 Sant Teòfanes Grapte, escriptor eclesiàstic que fou declarat sant.